Wilcze dzieci – niemieckie dzieci bez rodzin.
 Wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji.
 Wilcze dzieci – film anime
 Wilcze dzieci – manga